

Anno 
 1400 – (MCD in numeri romani) è un anno del XIV secolo
 1400 a.C.
 Anni 1400 – decennio che comprende gli anni dal 1400 al 1409 inclusi

Matematica 
 1400 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1400 Tirela – asteroide della fascia principale del sistema solare